La planche à neige peut désigner :
 la table à neige : une méthode de mesure complémentaire au nivomètre ;
 le snowboard (terme francisé notamment utilisé au Canada).